Флаг муниципального образования Большесосно́вский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6360.

Флаг составлен на основании герба Большесосновского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос голубой, зелёной и голубой в отношении 1:2:1; на зелёной части полотнища белыми цветами изображена скачущая прямо, почтовая тройка, а на голубых полосах — по жёлтой сосне с корнями».

Символика флага 
Село Большая Соснова (административный центр Большесосновского муниципального района), образовано в 20-х годах XVI века беглыми крестьянами из Центральной России на реке Сосновке (символически представленные на флаге голубыми полосами) и назван по имени реки. По одному из преданий река брала своё начало из-под старой громадной сосны, по другому преданию посёлок был основан в сосновом бору, когда-то шумевшему на левом берегу реки — Сосновки. Сосна символизирует жизненную силу, стойкость, непоколебимость, преодоление неблагоприятных обстоятельств. Вместе с тем сосна говорит и о названии района.

В XVIII веке через Большую Соснову прошёл Сибирский тракт, и село стало пересыльным пунктом. В разные годы через этот пересыльный пункт прошли декабристы, петрашевцы, в числе которых были Ф. М. Достоевский, Н. Г. Чернышевский. Проезжали по этому тракту и «величайшие особы» — Александр I, Александр II.

Село являлось и почтовой станцией, где меняли лошадей, а жители села привлекались к извозу — об этом на флаге аллегорически показана почтовая тройка.

Голубой цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Зелёные полосы флага дополняет символику природы района и аллегорически показывает живописнейшие места, в которых обитают многочисленные виды животных и птиц, имеются редкие виды растений. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением сосны